Filip III. Dobrý (31. července 1396, Dijon – 15. června 1467, Bruggy) byl burgundským, brabantským a lucemburským vévodou, hrabětem flanderským, burgundským, holandským i zeelandským a zakladatelem Řádu zlatého rouna. Pocházel z mladší větve rodu Valois.

Život 

Filip se narodil jako čtvrté z osmi dětí Markétě Bavorské a jejímu manželovi, hraběti Janu I. z Nevers.
Roku 1404 se Filipův otec stal burgundským vévodou a 28. ledna 1405 byl Filipovi udělen titul hraběte z Charolais. Pravděpodobně ve stejném roce byl dohodnut jeho sňatek s Michaelou z Valois (1395–1422), dcerou francouzského krále Karla VI. a jeho manželky Isabely. Svatba se uskutečnila o čtyři roky později, v roce 1409. Po Michaelině smrti se Filip oženil ještě dvakrát, 30. listopadu 1424 s Bonou z Artois a 7. ledna 1430 s Isabelou Portugalskou. U příležitosti svého posledního sňatku založil rytířský řád zlatého rouna.

Filip plánoval i i vlastní křížovou výpravu k osvobození Jeruzaléma, za účelem jejích příprav vyslal svého rádce, komořího a prvního kráječe Bertrandona de la Broquière jako špeha na cestu do Svaté Země a Turecka, ze které se vrátil roku 1433. Výprava nakonec uskutečněna nebyla a to i pro odrazující Bertrandonovu zprávu z cesty.

Filip v průběhu své vlády razantně rozšířil burgundská panství koupí Namuru a Lucemburska, zděděním Brabantska a Limburska, jakož i ziskem Henegavska, Holandska, Fríska a Zélandu. Byl pohřben v kartouze v Champmolu.

Účast na stoleté válce 
Po zavraždění svého otce roku 1419 se Filip stal vévodou burgundským. Z otcovy smrti obvinil svého švagra dauphina Karla a postavil se na stranu Jindřicha V. Anglického ve třetí etapě stoleté války.

Roku 1420 dobyla spojená vojska Filipa a Angličanů na dauphinovi Montereau-Fault-Yonne, kde bylo drženo jeho tělo, teprve následně mohl být uskutečněn řádný pohřeb Jana Nebojácného. Téhož roku se podílel na uzavření smlouvy z Troyes, v níž jako smluvní strany vystupoval právě Filip, dále francouzský král Karel VI. a anglický král Jindřich V., dohoda ustanovovala Jindřicha a jeho potomky jako výhradní dědice Karla VI. a vyděďovala dauphina Karla. Na základě smlouvy z Troyes měla vzniknout anglicko-francouzská personální unie.

Roku 1430 zajala Filipova vojska Johanku z Arku a předala ji Angličanům.

V roce 1435 však Filip uzavřel spojenectví se svým bývalým protivníkem, nyní již králem Karlem VII. Ani tato aliance však nevydržela dlouho a roku 1440 Filip podpořil Karlova syna a následníka Ludvíka v jeho povstání proti otci.

Vývod z předků

Odkazy

Literatura

Externí odkazy 
 
 Genealogie burgundských Kapetovců
  Genealogie

Dynastie Valois
Burgundští vévodové
Burgundská hrabata
Lucemburští vévodové
Brabantští vévodové
Flanderská hrabata
Namurská markrabata
Hrabata ze Charolais
Holandská a zeelandská hrabata
Rytíři Řádu zlatého rouna
Osobnosti stoleté války
Osobnosti války mezi Burgunďany a Armagnaky
Narození v roce 1396
Narození 31. července
Narození v Dijonu
Úmrtí v roce 1467
Úmrtí 15. června
Úmrtí v Bruggách
Pohřbení v kartouze v Champmolu
Muži